Arlberg-Express ist der Name von

 der Auslaufbetrieb des Arlberg-Orient-Express auf der Strecke Wien-Bludenz
 Arlberg-Express (1948), ein u. a. in diesem Zug spielender Film